Dentimargo är ett släkte av snäckor. Dentimargo ingår i familjen Marginellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Dentimargo